Název Hrušovany má více sídel:
 Hrušovany, obec v okrese Chomutov
 Hrušovany nad Jevišovkou, obec v okrese Znojmo
 Hrušovany u Brna, obec v okrese Brno-venkov
 Hrušovany (Polepy), část obce Polepy v okrese Litoměřice
 Hrušovany (okres Topoľčany), obec na Slovensku